Touchin’ Tongues is een Nederlandse band uit de Nederlandse gemeente Venlo.

Biografie 
De band wordt in 1998 opgericht door Nico en Tasilo Pieck. In het begin maken verder alleen neef Ernesto Risakotto en zangeres Jomy Boky deel uit van de kersverse band. Enige tijd later sluit ook Rick Hovens zich aan bij het viertal aan.  In het begin repeteert de band op nummers van onder andere Mother's Finest, Loïs Lane, Stevie Wonder en  Marvin Gaye. De band treedt dan ook op met covers van deze artiesten.
 
In 2002 brengt de band haar eerste eigen compositie op single uit in eigen beheer, Once Again. Het nummer krijgt airplay op lokale radio- en tv-stations. Ook wordt de band voor een aantal kleinere festivals geboekt. Een jaar later wordt de band door Sky Radio uitgeroepen tot Talent Of The Year 2003, waarna Rob van Donselaar als producer van de band gaat fungeren.

In 2004 tekent de band bij Donselaar’s Who's Next Records en er wordt een nieuwe single uitgebracht, Counting Days. Gevolg hiervan is dat de band wordt uitgenodigd bij Stenders Vroeg Op (een radioprogramma van Rob Stenders), TROS Muziekcafé, en diverse regionale zenders. De single haalt in 2005 tevens de Single Top 100.

In het voorjaar van 2006 volgt de derde single, Hoochie Coochie Lady, met op de "flip" het nummer Whisper. De dubbelsingle moet de voorloper worden van het komende album, waaraan Evert Abbing (van Loïs Lane) en Tjeerd Oosterhuis hun medewerking verlenen. Het duurt nog een jaar, maar in 2007 wordt uiteindelijk het album Fool uitgebracht, samen met de gelijknamige single. De band is voor de nodige airplay te gast bij een aantal radio-uitzendingen, staat als een van de hoofdacts op het Zomerparkfeest, toert door Nederland, België, is te gast bij enkele tv-shows in Duitsland, Groot-Brittannië en maakt zelfs een tournee door de Verenigde Staten.

In 2008 maken de gebroeders Pieck de overstap naar de nieuwe formatie Juliette Travis. Onbekend is of de band vanaf dat moment officieel is gestopt.

Bezetting 
 Jomy Boky - zang
 Ernesto Risakotta - gitaar/zang
 Tasilo Pieck - gitaar/zang
 Rick Hovens - drums/zang
 Nico Pieck - bas/zang

Discografie 
 2007: Fool
 Hoochie Coochie Lady
 Get Back
 Fool
 Tricked
 Only Time Knows The Way
 You’ve Got That Something
 Bitter Pill
 Fantasy Fair
 Till The Morning Light/One In A Million
 Counting Days

Venlose band
Nederlandse rockband